Доленци може да се отнася за:

 Доленци, село в община Битоля, Република Северна Македония;
 Доленци, село в община Демир Хисар, Република Северна Македония;

Вижте също 
 Бигор Доленци, село в община Вранещица, Република Северна Македония;
 Манастирско Доленци, село в община Другово, Република Северна Македония;
 Ягол Доленци, село в община Осломей, Република Северна Македония.